

Astronomia 
 O3 – sottoclasse della classificazione stellare

Aziende 
 O3 Games, azienda di videogiochi, ora Starbreeze Studios

Chimica 
 O3 – formula bruta dell'ozono

Informatica 
 -O3 – parametro di CFLAGS

Musica 
 O3 – album dei Sunscream del 1993
 O3 – album dei Dominici del 2005
 Ö3 Austria Top 40 – classifica musicale ufficiale in Austria

Strade 
 O 3 – autostrada turca Edirne-Istanbul